Bluhme ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Albrecht Bluhme (1794–1866), dänischer Staatsmann
 Christopher Bluhme (1708–1782), dänischer Geistlicher und Schriftsteller 
 Friedrich Bluhme (1797–1874), deutscher Jurist und Rechtshistoriker
 Fritz Bluhme (1869–1932), deutscher Jurist
 Georg Richard Bluhme (1830–1875), deutscher Politiker
 Johannes Bartholomaeus Bluhme (1681–1753), dänischer Geistlicher 

Siehe auch:
 Bluhm’sche Massentheorie